O Campeonato Europeu de Voleibol Masculino de 2007 foi a 25ª edição deste torneio bianual que reúne as principais seleções europeias de voleibol masculino. A Confederação Europeia de Voleibol (CEV) foi a responsável pela organização do campeonato, que ocorreu na Rússia.

Escolha da sede

Locais

Países participantes

Primeira fase

 Horários UTC+1.

Grupo A

Classificação

|}

Grupo B

Classificação

|}

Grupo C

Classificação

|}

Grupo D

Classificação

|}

Fase final

Ver também

Ligações externas 
 

2007
Europeu
Desporto na Rússia em 2007